Chutha foi uma antiga cidade da Babilônia.

Seu nome também se refere às tabuinhas de barro encontradas em um sítio na sua atual localização, que revelaram aos estudiosos um relato da "criação".

A Tábua de Cutha 

A tábua relata um templo dedicado a Sittam, no santuário de Nergal, que "era um gigante rei da Terra, senhor da cidade de Cutha". O Nergal Babilônico revela paralelos com o deus grego Marte / Ares, um deus da Guerra.

Cidades da Babilônia